Ahar o Berach, riu del Rajasthan
 Ahar (ruïnes), vila en ruïnes al costat d'Udaipur 
 Ahar (Udaipur), ciutat propera a Udaipur amb diversos cenotafis
 Ahar (casta)
 Civilització d'Ahar, civilització que va existir a Mewar a l'Índia (al Rajasthan) vers el 2500 aC-1800 aC
 Ahar (Iran), ciutat de l'Azerbaidjan a l'Iran
 Ahar (Uttar Pradesh), vila del districte de Bulandshahr a Uttar Pradesh, centre de pelegrinatge.
 Riu Ahar (Iran), riu d'Iran